Hacke kan syfta på 

Alexander Hacke (född 1964), en gitarrist, bas-gitarrist, och sångare
Michael Hacke (död 1672), en svensk stenhuggare och dopfuntsmästare
Hacke Hackspett – en seriefigur